Chanas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chanas, kommun, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Iran 

 Chenās, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar